Tolonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1893-1954), homme politique finlandais
 (né en 1952), guitariste de jazz finlandais
 (1882-1962), homme politique finlandais
 (né en 2001), joueur finlandais de football

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois